Прионы — класс инфекционных агентов
 Прионы (птицы) — птицы рода Pachyptila семейства буревестниковых
 Устаревшее название подсемейства